Лутер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лутер, Томас (род. 1969) — немецкий шахматист, гроссмейстер.
 Лутер, Янис (1883—1938) — латышский революционер, один из основателей Социал-демократии Латышского края, руководитель её вооружённого крыла.